La Prva liga Republike Srpske 2001-2002 è stata la settima edizione del campionato della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. Non era ufficialmente riconosciuta dalla UEFA. Questo comportava che le squadre della Repubblica Serba non potevano qualificarsi per le coppe europee.

Questa è stata l'ultima edizione del campionato separato dalle squadre della Federazione di Bosnia ed Erzegovina (ovvero quelle della comunità musulmana e di quella croata): le migliori 6 squadre sono passate nella unificata Premijer Liga 2002-2003 (quindi con la possibilità di qualificarsi per le coppe europee), mentre la Prva liga Republike Srpske è scesa a secondo livello del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Passa in Premijer Liga 2002-2003.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati
Fonte: bihsoccer

Coppe

Coppa di Bosnia Erzegovina
Dopo l'apparizione a torneo in corso nella stagione precedente, quest'anno 11 compagini della Repubblica Srpska sono entrate dal primo turno della Kup Bosne i Hercegovine 2001-2002. Quella che ha fatto più strada è stata il  (semifinalista).

Kup Republike Srpske
Questa è la finale (disputata il 9 giugno 2002) della Kup Republike Srpske 2001-2002 e viene vinta dal .

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga Republike Srpske
 Druga liga Republike Srpske
 Kup Republike Srpske

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
Edizioni della Prva liga Republike Srpske